Ovaj članak sadrži singlove Michaela Jacksona objavljene tijekom njegove glazbene karijere. Uključuje pozicije singlova na top ljestvicama Sjedinjenih Država (SAD), Ujedinjenog Kraljevstva (UK), Kanade (KAN), Australije (AU), Njemačke (DE), Francuske (FR) i Irske (IE).

Solo

Notes:
 3 Objavljeno samo izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
 4 Objavljeno samo na radiju vinilu, gramofonskom ili CD formatu, bez popratnih video spotova.
 5 Objavljeno samo u Sjedinjenim Američkim Državama
 6 Nikad nije službeno objavljeno.
 7 Objavljeno samo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi,  Australiji.
 A Digitalno izdanje samo za internetsko preuzimanje.

Suradnja i ostala izdanja

(* = nepoznata pozicija na top ljestvici)

Certifikati

Izvori 

Jackson, Michael